Юрдюк-Кумах () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Входит в состав Чёрюмчинского наслега.

География 
Село находится в северной части Якутии, в излучине реки Адыча, на расстоянии 93 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай и 15 километров от центра наслега — села Чёрюмче.

Уличная сеть не развита.

Климат 
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) −38 −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
На основании постановления Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 28 октября 1999 года ПР № 157–II из состава  Эльгесского наслега Верхоянского улуса выделен Чёрюмчинский наслег с сёлами   Чёрюмче и  Юрдюк-Кумах.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Чёрюмчинский наслег.

Однако и до 2019 года включительно в законодательстве село  Юрдюк Кумах/ Юрдюк-Кумах называется входящим в состав Эльгесского наслега .

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 100 % из 2 чел.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Верхоянского улуса